Härnösand kan syfta på:

 Härnösands kommun – en kommun i Västernorrlands län
 Härnösand – en tätort i Ångermanland samt centralort i Härnösands kommun
 Härnösands stad – en tidigare kommun i Västernorrlands län 1585/1863–1970
 Härnösands stift – ett stift inom Svenska kyrkan 1647–
 Härnösands domkyrkoförsamling – en församling i Härnösands stift, innan 1978 Härnösands församling
 Härnösands domkyrka –  en kyrkobyggnad i Härnösand 1846–
 Härnösands domkyrkodistrikt  – ett distrikt i Härnösands kommun och Västernorrlands län 2016–
 Härnösands län – ett län i Sverige 1645–1654
 Härnösands centralstation – en station i Härnösand
 Härnösands folkhögskola – en folkhögskola
 Härnösands gymnasium – en gymnasieskola i Härnösand med rötter från 1650
 Härnösands AIK – en idrottsklubb i Härnösand